Ogrodzieniec může být:

 Ogrodzieniec –  město a středisko gminy Ogrodzieniec, Slezské vojvodství, Polsko. 
 Ogrodzieniec (hrad) – hrad ve gmině Ogrodzieniec, Slezské vojvodství, Polsko. 
 Gmina Ogrodzieniec – gmina, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko. 
 Skála Ogrodzieniec – skála, Słoneczne Skały, Wyżyna Olkuska, Malopolské vojvodství, Polsko. 
 aj.